Улица Вити Коробкова — улицы в ряде городов России. Названы в честь пионера-героя Вити Коробкова (1929—1944), участника антифашистского подполья в Феодосии в годы Великой Отечественной войны, казнённого фашистами.

Улица Вити Коробкова (Евпатория)

Улица Вити Коробкова (Керчь)

Улица Вити Коробкова (Саров)

Улица Вити Коробкова (Феодосия)